Семён Тигранович Ахумян (, 17 февраля 1930, Ереван, Армянская ССР, СССР — 16 мая 2016) — советский армянский организатор высшей школы и государственный деятель, министр просвещения Армянской ССР (1973—1989).

Биография 
Сын драматурга Тиграна Семёновича Ахумяна (1894—1973).

В 1952 г. окончил филологический факультет Ереванского государственного университета. В 1957 г. — аспирантуру кафедры русского языка того же университета. Кандидат филологических наук. С 1948 г. — член Союза писателей СССР.

Член КПСС с 1955 г.

С 1956 г. — преподаватель русского языка и литературы в Ереванском государственном университете. Доцент (1965).

1963—1965 гг. — секретарь Ученого совета Ереванского государственного университета,
 1965—1972 гг. — проректор по учебной работе,
 1972—1973 гг. — ректор Ереванского государственного педагогического института русского и иностранных языков им. Брюсова,
 1973—1989 гг. — министр просвещения Армянской ССР.

Избирался депутатом Верховного совета Армянской ССР. Член Центральной ревизионной комиссии ЦК КП Армянской ССР (1976—1990).

С 1992 по 2008 г. — проректор Ереванского государственного университета. Профессор (1991).

Избранные труды 
«М. Горький и Армения!. Ер., 1968
„Русская литература“: Учебник для 9-го класса армянской школы 8-е изд. / С.Т. Ахумян, А.Г. Мсерьян. Ереван Луис 1979
!Русская советская литература»: Учеб. для 10-го кл. 10-летней (XI кл. 11-летней) армянской школы / С.Т. Ахумян, Е.Н. Тер-Антонянц, В. В. Читуни [4-е изд.] Ереван Луйс 1990
«Думы о былом». Ер., 2002
«Штрихи к портрету». Ер., 1999
«Русско-армянский фразеологический словарь». Ер., 1975

Награды и звания 
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1986, …), медалью Мовсеса Хоренаци (2000). Лауреат Государственной премии Армянской ССР (1988).

Заслуженный учитель Армянской ССР.

Примечания

Литература 
 

Министры просвещения Армянской ССР
Преподаватели Ереванского государственного университета
Члены Ревизионной комиссии КП Армении
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР